A competição masculina até 80 kg do taekwondo nos Jogos Pan-Americanos de 2019 ocorreu no dia 29 de julho, no Polideportivo Villa El Salvador em Callao, Lima.

Medalhistas 
O colombiano Miguel Ángel Trejos ganhou o primeiro ouro da história do país no Taekwondo nos Jogos Pan-Americanos ao derrotar o brasileiro Ícaro Martins na final. O pódio foi completado com os medalhistas de bronze: o cubano José Cobas e o dominicano Moisés Hernández.

Resultados

Repescagem

Ligações externas
 
 

Eventos do taekwondo nos Jogos Pan-Americanos de 2019